Karpinski oder Karpiński ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Karpiński (1897–1939), polnischer Alpinist
 Alexander Petrowitsch Karpinski (1847–1936), russischer Paläontologe
 Alfons Karpiński (1875–1961), polnischer Maler

 Carl Karpinski (1896–1976), deutscher Architekt, MdHB (SPD)
 Franciszek Karpiński (1741–1825), polnischer Dichter
 Jacek Karpiński (1927–2010), polnischer Pionier der Informatik

 Marek Karpiński (* 1948), Mathematiker und Informatiker
 Nikon Karpowitsch Karpinski (1745–1810), russischer Mediziner und Generalstabsarzt
 Paula Karpinski (1897–2005), deutsche Politikerin (SPD)
 Ryszard Karpiński (* 1935), Weihbischof in Lublin
 Dieter Karpinski (1940–2007), deutscher Diakoniedirektor und Träger des Bundesverdienstkreuzes

Siehe auch:
 Mount Karpinskiy, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika